Die International Lawn Tennis Challenge 1933 war die 28. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nord- und Mittelamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Erstmals wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in der Europazone ein Qualifikationssystem eingeführt: alle Teams, welche vor dem Zonenhalbfinale ausschieden, mussten in einer Qualifikationsrunde um vier Startplätze für das nächstjährige Hauptfeld antreten.

Im Kontinentalplayoff setzte sich Großbritannien gegen die USA mit 4:1 durch, und besiegte anschließend im vom 28. bis 30. Juli stattfindenden Finale Titelverteidiger Frankreich. Es war dies der bisher sechste Titel Großbritanniens.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 34 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 24 Teams an.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus vier Teilnehmern in der Nord- und Mittelamerikagruppe, und fünf Teilnehmern in der Südamerikagruppe.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Kontinentalplayoff 
Im innerkontinentalen Playoff konnten sich die USA klar gegen Argentinien durchsetzen.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Großbritannien über die USA.

Finale 
Im Finale zwischen Großbritannien und Frankreich konnte sich der britische Herausforderer mit 3:2 durchsetzen. Nach neun französischen Finalteilnahmen in Folge sollte es 49 Jahre (bis 1982) bis zur nächsten dauern.

Qualifikationsrunde für 1934

1. Runde 
Das Spiel fand vom 28. bis 30. Juli 1933 statt.

2. Runde 
Die Spiele fanden zwischen dem 14. Juli und dem 20. August 1933 statt.

3. Runde 
Die Spiele fanden zwischen dem 18. August und dem 3. September 1933 statt.

Das Deutsche Reich, Österreich, die Schweiz sowie Italien waren damit im Hauptbewerb 1934 startberechtigt.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1933
Tennisturnier 1933